

Patronyme 

 Luis González Seara (1936-2016), universitaire et homme politique espagnol.

Toponymes

Seara, municipalité située dans l'État de Santa Catarina

, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, district de Viana do Castelo, région Nord
 , paroisse civile de la municipalité de Chaves, district de Vila Real, région Nord

Autres 
 , entreprise agroalimentaire brésilienne fondée à Seara en 1956
 , journal roumain (1910-1916)
Patronyme hispanique